Como topónimo, 

puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Elmore, un condado en el estado de Alabama.
 Elmore, un pueblo en el estado anterior.
 Elmore, un condado en el estado de Idaho.
 Elmore, un municipio en el estado de Indiana.
 Elmore, un municipio en el estado de Minnesota.
 Elmore, una ciudad en el estado anterior.
 Elmore, una villa en el estado de Ohio.
 Elmore, un pueblo en el estado de Vermont.

Como nombre o apellido, puede referirse a varias personas, todas ellas de nacionalidad estadounidense:
 Elmore James (1918-1963), un guitarrista de blues.
 Elmore Leonard (1925), un escritor y guionista.
 Elmore Smith (1949), un exjugador de baloncesto.
 Elmore Spencer (1969), otro exjugador de baloncesto.
 Larry Elmore (1948), un artista especializado en la ilustración de fantasía heroica y de juegos de rol. 
 Len Elmore (1952), un exjugador de baloncesto.
 Teodoro Elmore, (1851-1920) Ingeniero peruano